Gastroduodenale Ulkuskrankheit umfasst folgende Krankheitsbilder:

 Magengeschwür (Ulcus ventriculi)
 Zwölffingerdarmgeschwür (Ulcus duodeni)